

Medycyna 
 AIDS – Acquired Immune Deficiency Syndrome – zespół nabytego niedoboru odporności

Informatyka 
 AIDS – koń trojański atakujący system MS-DOS
 AIDS – wirus komputerowy atakujący system MS-DOS

Zobacz też 

 HIV